Der Name Hermannsburg bezeichnet:

 ein Ortsteil der Gemeinde Südheide in Niedersachsen, siehe Hermannsburg
 eine Ortschaft und ehemalige Missionsstation in Australien, siehe Hermannsburg (Australien)
 eine Ortschaft in Südafrika, siehe Hermannsburg (Südafrika)
 überbauter renaissancezeitlicher Herrensitz von 1563, auf deren Grundmauern das ab 1770 erbaute Schloss Stockhausen steht 
 eine ehemalige Höhenburg im Erzgebirge, siehe Hermannsburg (Sachsen)
 eine mittelalterliche Niederungsburg in Narva (Estland), siehe Hermannsfeste

Siehe auch:
 Hermannsburger Mission